Jméno a příjmení František Kratochvíl má více nositelů:

 František Kratochvíl (* 1934) – český výtvarník, režisér a herec
 František Kratochvíl (kreslíř) (* 1947) – český kreslíř a karikaturista
 František Kratochvíl (politik) (1857–1932) – český podnikatel a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 František Kratochvíl (zápasník) (1904–1995) – československý zápasník